Панов, Константин:
 Панов, Константин Николаевич (1932—2005) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель. 
 Панов, Константин Сергеевич (род. 1980) — российский хоккеист.